Арши́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Аршинов, Александр Николаевич (1900—1942) — советский художник-архитектор, живописец, график и плакатист.
 Аршинов, Василий Фёдорович (1854—1942) — русский купец и меценат.
 
 Аршинов, Дмитрий Максимович (1912—1965) — советский деятель, секретарь Волынского областного комитета КПУ, председатель Черновицкого облисполкома.
 Аршинов, Михаил Александрович (1956—2023) — советский и российский спортсмен и тренер по дзюдо, сумо и самбо.
 Аршинов, Николай Николаевич (1887—1957) — русский советский художник.
 Аршинов, Пётр Андреевич (1887—1938) — политический деятель, сподвижник Нестора Махно.

 Аршинова, Алёна Игоревна (род. 1985) — российский политик, депутат Государственной думы.